Filipiak ist der Familienname folgender Personen:

 Bolesław Filipiak (1901–1978), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Kacper Filipiak (* 1995), polnischer Snookerspieler